Андрей Тюнин:
 Тюнин, Андрей Алексеевич (род. 1979) — эстонский футболист.
 Тюнин, Андрей Владимирович (1969—2001) — оперативный сотрудник ФСБ, майор ФСБ, Герой Российской Федерации.